L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 4 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Ágnes Szávay, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alona Bondarenko et Kateryna Bondarenko.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
France
Tennis en France en 2008
Tennis en février 2008